Ivanauskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom russischen Vornamen Iwan.

Weibliche Formen 
 Ivanauskaitė (ledig)
 Ivanauskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Algirdas Ivanauskas (* 1959), Politiker, Mitglied des Seimas

 Gytis Ivanauskas (* 1980), Schauspieler, Tänzer und Choreograph
 Jonas Ivanauskas (* 1960),  Geistlicher, Bischof von Kaišiadorys
 Tadas Ivanauskas (1882–1970),  Zoologe, Biologe und Patriot
 Valdas Ivanauskas (* 1966),  Fußballspieler und -trainer

Familienname
Litauischer Personenname